Мартіна Навратілова і Енн Сміт hanno battuto in фінал Івонн Гулагонг і Бетті Стов 6-3, 7-6.

Сіяні пари 

 Івонн Гулагонг /  Бетті Стов (фінал)
 Мартіна Навратілова /  Енн Сміт (чемпіонки)

 Розмарі Казалс /  Джоанн Расселл (півфінал)
 Патрісія Бостром /  Маріта Редондо (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas